1979 – szesnasty sezon Szwedzkiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1979 w sportach motorowych
1979